VME – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Villa Mercedes (Argentina)